Костянтин Miro (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Мірошниченко; *12.03.1981 р.; Красний Луч Луганська область., Україна) — видатний український фешн-дизайнер, художник театральних костюмів, багаторазовий переможець національних та міжнародних конкурсів. На його рахунку співпраці з такими відомими брендами, як Lavis, Zeland Scotland, Nienhaus&Lotz, Hucke Women, будинок моди Петра Сороки, а також з такими діячами культури, як Мацуї Кейко, Іннес Аіласова, Вікторія Апанасенко, Ксенія Фролова, Тетяна Стребкова та багато інших.

Біографія

Дитячі роки та юнацтво 

Костянтин Miro народився в Красний Луч (Луганська область., Україна), 12 березня, 1981 року. (згідно зі свідоцтвом, датою народження зазначено 11 березня). Помилкова дата народження, яка вказана в офіційному документі, пов'язана з тим, що пологи почались близько півночі 11 березня, проте на світ Костянтин з'явився 12 березня о 01:00. Проте, в документах була вказана дата прибуття матері до пологового будинку. Майбутній дизайнер народився у звичайній родині. Його батько Миколай Васильович Мірошниченко був шахтарем, та брав участь в ліквідації Чорнобильської АЕС ім. В. Леніна. Мати Костянтина Галина Миколаївна Левицька працювала місцевим лікарем. Свій хист дитина успадкувала від дідуся Миколи Левицького, який тоді жив у Польщі.

Костянтин доволі часто та залюбки мандрував у гості до свого дідуся, який тоді мешкав у польському містечку Олешиці. У передвоєні часи М.Левицький опанував фах кравця, ставши найкращим майстром в рідній місцевості. Малолітній Костянтин із великим зацікавленням спостерігав за трудовим процесом дідуся. Його цікавили та захоплювали всі тонкощі цього ремесла. Костянтин часто розпитував про деталі процесу, про що дідусь охоче розповідав своєму онукові. Під наглядом дідуся, Костянтин намагався створити власний витвір. Завдяки такому спілкуванню, хлопець швидко зрозумів для себе, ким саме хоче стати у дорослому житті. Ще будучи дитиною, він вбирав у себе всі тонкощі примудрощів дизайнерського мистецтва, та мріяв стати творцем прекрасних людських образів, які могли б прикрасити цей світ та зробити його кращим. Так, Костянтин вирішив поступово опанувати всі спеціалізації сучасної фешн-індустрії.

Щоб стати успішною людиною та професійним діячем, Костянтин проявляв неабиякі старання у навчанні. Він закінчив на відмінно середню школу, після чого вступив до донецького технікуму на курс технологій швейного виробництва. Проте, Костянтин вирішив, що такої освіти йому недостатньо, тому він переїжджає до столиці, щоб вступити в Національний Університет технологій та дизайну. Там хлопець навчається на факультеті дизайну, за фахом модельєр-конструктор. Ця освіта стала міцним фундаментом та гострим інструментом для професійного становлення, яке Костянтин зміг почати доволі швидко та успішно.

Професійний шлях 

Костянтину Miro вдалося доволі швидко привабити до себе увагу вітчизняної та закордонної спільноти. Виділитися на фоні численних фешн-дизайнерів юнаку допомогла його криниця знань. Завдяки різнобічним навичкам у фешн-сфері, Костянтин зміг стати універсальним фахівцем, який здатний самостійно виконати весь процес від генерації моделі та створення креслення до повного втілення та презентації виробу. Ця своєрідна багатофункціональність та педантичність не залишилась без уваги збоку німецьких брендів, які запропонували співпрацю Костянтинові Miro. За роки своєї професійної практики Костянтин брав участь у великій низці вітчизняних та закордонних проєктів, співпрацював з різноманітними брендами та відомими діячами культури.

Серед брендів, до співпраці з якими був залучений Костянтин Miro, варто виділити будинок моди Петра Сороки (Україна), Panda (Білорусь), Prio (Білорусь), MeMclub (Україна), Nienhaus&Lotz (Німеччина), Hucke Women (Німеччина), Zeland Scotland (Шотландія) та багато інших. Крім того, дизайнер має дві власні лінії одягу: Konstantin Miro (одяг для жінок) та Pin (одяг для чоловіків). Авторські колекції від К Miro були презентовані відомими манекенницями та діячами культури, такими як: Іннес Аіласова, Вікторія Апанасенко, Ксенія Фролова і Тетяна Стребкова. Моделі Костянтина прикрашали обкладинки глянсових журналів COSMO (жовтень, 2009) та COSMOLADY (листопад, 2010). Окрім фешн-індустрії, К. Miro проявляє свій хист у театральній сфері. За замовленням Олега Бондарчука митець створював ескізи костюмів для мюзиклу «Cats». Після до дизайнера із подібним проханням звернувся Михайло Брунський, для якого Костянтин створював ескізи костюмів до музичної постановки «Orpheus & Eurydice».

В одному зі своїх інтерв'ю для фешн-глянцю Костянтин Miro прокоментував свій секрет успіхуГоловне пам'ятати, що наша професія — дарувати людям красу та виховувати в них почуття прекрасного. Якщо людина мистецтва працюватиме лише в одному напрямку, це швидко набридатиме. Зрозуміло, щось виходитиме краще, а щось — гірше, і саме це дозволяє усвідомити, над чим ще треба попрацювати, щоб самоудосконалюватись як професіонал. Через це у творчості вельми необхідний постійний пошук, як відомо, довершеність не має кордонів. Мені подобається співпрацювати з різними брендами та фахівцями з різних країн. Це завжди допомагає почерпнути для себе нові знання, навички та отримати альтернативне бачення інших культур. Разом з тим, це сприяє відточуванню власного стилю, так би мовити, почерку голки (сміється).

Зображення

Колекція «Day Retro» (2013)

Подіум

Ескізи

Масштабні проєкти 
2009 р. — переможець престижного фахового конкурсу «Кутюр'є року» (Москва, Росія)

2009 р. — Ukrainian Fashion Week (Київ, Україна)

2010 р. — фешн-авангардні зустрічі Alexa fashion pop up (Берлін, Німеччина)

2011 р. — Holiday Fashion Week (Одеса, Україна)

2012 р. — всеукраїнська фешн-виставка Boutique D*LUX

2012 р. — призовий тендер MHL (міжнародне змагання молодих фахівців фешн-галузі; Омськ, Росія)

2012 р. — сторінка автора в енциклопедії швейцарського видавництва «Who is Who»

2012 р. — спільний проєкт Костянтина Miro та Мацуї Кейко (Київ, Україна)

2013 р. — Donetsk Fashion Weekend (Донецьк, Україна)
2013 р. — Kharkov Fashion Days (Харків, Україна)

2013 р. — презентація авторської колекції @ Beluga bar & Learuse stars (Київ, Україна)

2014 р. — Volkswagen South of Ukraine Fashion Days (Київ, Україна)

2014 р. — Poland Fashion Week (Краків, Польща)

2014 р. — Wrocław Fashion Meeting (Вроцлав, Польща).

Посилання та джерела 
 Офіційний сайт Костянтина Miro 
 Костянтин Miro @ Atelie. in.ua 
 Інтерв'ю з Костянтином Miro @ StarlingDays 
 Костянтина Miro @ Ukraine Couture 
 Костянтина Miro @ Serie-A
 Костянтина Miro @ Shopper 
 Енциклопедія «WHO IS WHO»; розділ «Костянтин Miro»
 Журнал Exclusive Style (літо, 2009); ст. 56;
 Журнал COSMO (вересень, 2009); ст. 58-59;
 Журнал Wellness (жовтень, 2014); ст. 5;
 Журнал COSMOLADY (червень, 2015); ст. 23-25.